Vijaya – nome proprio maschile e femminile indiano
 Vijaya – antica città facente un tempo parte del regno di Champa, nell'attuale Vietnam
 Vijaya di Sri Lanka – sovrano singalese
 Dinastia Vijaya – dinastia singalese
 Vijaya – arco mitologico
 Vijaya Vauhini Studios – casa di produzione cinematografica indiana
 Vijaya College – università di Matale

Pagine correlate 
 Vijay